Il y a plusieurs palais de justice du comté de Fayette (Fayette County Courthouse en anglais) aux États-Unis. On compte parmi ceux-ci :
 le  à Fayette, Alabama, inscrit au centre des monuments nationaux des États-Unis ;
 le palais de justice du comté de Fayette à Fayetteville, en Géorgie, inscrit au centre des monuments nationaux des États-Unis ;
 le palais de justice du comté de Fayette à Connersville, en Indiana, inscrit au centre des monuments nationaux des États-Unis ;
 le  à West Union, en Iowa, inscrit au centre des monuments nationaux des États-Unis ;
 le  à Washington Court House, en Ohio, inscrit au centre des monuments nationaux des États-Unis ;
 le  à Fayetteville, en Virginie-Occidentale, inscrit au centre des monuments nationaux des États-Unis.

Sources